Miejscowości w USA:
 Cedar Rock – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
Gminy w USA:
 Cedar Rock (ang. Cedar Rock Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin